Rádio Marconi é uma estação de rádio brasileira do município de Paraguaçu Paulista, São Paulo. Opera nos 1190 kHz em AM. A emissora está em processo de Migração de OM para FM.

Em 30 de outubro de 2018 o empresário e radialista Betto Gomes (Adalberto Vieira Gomes) assumiu a direção da emissora que agora pertence ao Sistema Sucesso de Comunicação, com a movimentação da fase final do processo de migração para FM classe A4 na frequência de 89,3.

A Estância Turística de Paraguaçu Paulista terá em 2023 o lançamento uma nova rádio FM com 5 mil watts de potência.

História 
Radio Marconi de Paraguaçu Paulista-SP, foi criada em 15 de agosto de 1947 e era pertencente à Rede Piratininga. Em 1968, passou para as mãos de Mitsuo Marubayashi. Na emissora vários nomes fizeram sucessos entre os principais Leon Santos, Joseval Peixoto, Manuel Junqueira Rosa, João Alfredo, Roberto Torres, Luis Marcos Pereira, Cassiane Chagas, Fabiano Pedroso, Bene Martins entre outros. A emissora também foi a janela do mundo para as Irmãs Galvão.

Depois de 69 anos em operação em Paraguaçu Paulista a Rádio Marconi saiu do ar em 02 de novembro de 2016.

No dia 30 de outubro de 2018 a Rádio Marconi retornou as suas atividades com sua transmissão em Onda Média. O empresário e radialista Betto Gomes (Adalberto Vieira Gomes) assumiu a direção da emissora que agora pertence ao Sistema Sucesso de Comunicação, com a movimentação no Ministério das Comunicações da fase final do processo de migração para FM classe A4 na frequência de 89,3.

Programas 
Grade de programação em 2016
Manhã Sertaneja (Apresentação: Ailton Silva)
Bom Dia Notícias (Equipe de Jornalismo Marconi)
Manhã do Ouvinte (Apresentação: Fabio Santos)
Marconi Notícias (Equipe de Jornalismo Marconi)
Show da Tarde (Apresentação: Robson Silva)
Rádio Caminhoneiro (Apresentação: Sérgio Reis)
Canarinho Sertanejo (Apresentação: Celso Moura)
Programa Sebastião Dias (Apresentação: Sebastião Dias)
Comando Marconi (Apresentação: Thiago Colavite)
Grade Programação em 2018
Madrugada Sertaneja
Bom Dia Marconi
Reporter Nacional
Boa Tarde Marconi
A Voz do Brasil
Boa Noite Marconi

Ligações externas 
 

Marconi
Mídia de São Paulo (estado)
Estações de rádio fundadas em 1947
Estações de rádio extintas em 2016